

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 31, w tym 13 podstawowych
 Ługi – część miasta Jarocin
 Ługi – część miasta Otwock
 Ługi – wieś w woj. dolnośląskim w pow. górowskim, w gminie Wąsosz
 Ługi – część wsi Jelnica w woj. lubelskim w pow. bialskim, w gminie Międzyrzec Podlaski
 Ługi – wieś w woj. lubuskim w pow. nowosolskim, w gminie Otyń
 Ługi – wieś w woj. lubuskim w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Dobiegniew
 Ługi – część wsi Ożegów w woj. łódzkim w pow. pajęczańskim, w gminie Siemkowice
 Ługi – część wsi Prażmów w woj. łódzkim w pow. sieradzkim, w gminie Burzenin
 Ługi – część wsi Grójec Mały w woj. łódzkim w pow. sieradzkim, w gminie Złoczew
 Ługi – wieś w woj. łódzkim w pow. zgierskim, w gminie Stryków
 Ługi – część wsi Dąbrowica w woj. małopolskim w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin
 Ługi – przysiółek wsi Andrzejówka w woj. małopolskim w pow. nowosądeckim, w gminie Muszyna
 Ługi – wieś w woj. mazowieckim w pow. mławskim, w gminie Szreńsk
 Ługi – wieś w woj. mazowieckim w pow. zwoleńskim, w gminie Zwoleń
 Ługi – część wsi Warłów w woj. opolskim w pow. oleskim, w gminie Dobrodzień
 Ługi – osada w woj. opolskim w pow. oleskim, w gminie Olesno
 Ługi – część wsi Żdżary w woj. podkarpackim w pow. dębickim, w gminie Czarna
 Ługi – przysiółek wsi Wydrza w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Grębów
 Ługi – przysiółek wsi Lubowidz w woj. pomorskim w pow. lęborskim, w gminie Nowa Wieś Lęborska
 Ługi – osada leśna w woj. śląskim w pow. kłobuckim, w gminie Przystajń
 Ługi – część wsi Rzeszówek w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Oksa
 Ługi – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chmielnik
 Ługi – przysiółek wsi Małogoskie w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Strawczyn
 Ługi – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Wojciechowice
 Ługi – część wsi Łachów w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Włoszczowa
 Ługi – osada w woj. warmińsko-mazurskim w pow. olsztyńskim, w gminie Biskupiec
 Ługi – przysiółek wsi Brzezińskie Holendry w woj. wielkopolskim w pow. konińskim, w gminie Krzymów
 Ługi – część wsi Kolebki w woj. wielkopolskim w pow. konińskim, w gminie Ślesin
 Ługi – część wsi Powidz w woj. wielkopolskim w pow. słupeckim, w gminie Powidz
 Ługi – wieś w woj. wielkopolskim w pow. śremskim, w gminie Książ Wielkopolski
 Ługi – wieś w woj. wielkopolskim w pow. złotowskim, w gminie Zakrzewo

Miejscowości wymienione tylko w bazie PRNG 
 Ługi – przysiółek wsi Brzostówiec w woj. lubelskim w pow. radzyńskim, w gminie Radzyń Podlaski
 Ługi – przysiółek wsi Ownia w woj. lubelskim w pow. ryckim, w gminie Ryki
 Ługi – część wsi Rząśnia w woj. łódzkim w pow. pajęczańskim, w gminie Rząśnia
 Ługi – część wsi Okalew w woj. łódzkim w pow. wieluńskim, w gminie Ostrówek
 Ługi – część wsi Raniżów w woj. podkarpackim w pow. kolbuszowskim, w gminie Raniżów
 Ługi – przysiółek wsi Rększowice w woj. śląskim w pow. częstochowskim, w gminie Konopiska
 Ługi – część wsi Sarbicko w woj. wielkopolskim w pow. tureckim, w gminie Tuliszków

Administracja 
 Ługi – gromada

Miejscowości na Białorusi 
 Ługi – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie łuninieckim, w sielsowiecie Czuczewicze
 Ługi – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Druja
 Ługi – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Duniłowicze.
Ługi  – wieś  w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Łużki
Ługi – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Zaucie
Ługi – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Prozoroki

Zobacz też